20-й юниорский чемпионат Европы по футболу проходил в 1967 году в Турции.

В турнире приняли участие 16 команд. Команды были разбиты на четыре группы. Победители групп выходили в полуфинал, далее матчи проходили по олимпийской системе. Победителем турнира во второй раз стала сборная СССР.

Квалификация 
Квалификационные матчи проходили с декабря 1966 по апрель 1967 года. Четырнадцать команд разбились на пары и выявляли победителя в двухматчевом противостоянии. Остальные команды попали на турнир без квалификации.

|}

Участники турнира 

  Австрия
  Англия
  Бельгия
  Болгария
  Венгрия
  ГДР

  Испания
  Италия
  Польша
  Румыния
  СССР

  Турция
  Франция
  ФРГ
  Швеция
  Югославия

СССР: Николай Смольников («Нефтяник» Б), Виктор Боровиков («Спартак» М), Александр Аверьянов («Черноморец»), Леван Нодия («Торпедо» Кт), Юрий Патрикеев (ЦСКА), Анатолий Масляев («Волга» Г), Резо Чохонелидзе (Динамо» Тб), Игорь Куркин («Спартак» М), Виктор Кузнецов («Таврия»), Александр Попов (СКА Р/Д), Пируз Кантеладзе («Динамо» Тб), Анатолий Ярош («Азовсталь»), Юрий Дегтерёв («Шахтёр»), Владимир Долбоносов (к, «Динамо» М), Леонид Шмуц («Трубник» Н), Анатолий Галушко (СКА Р/Д).
Главный тренер: Евгений Лядин.

Групповая стадия

Группа A 

Результаты матчей

Группа B 

Результаты матчей

Группа C 

Результаты матчей

Группа D 

Результаты матчей

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте rsssf.com 
 Фото и состав сборной СССР 

Футбол в Европе в 1967 году
Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Международные соревнования по футболу в Турции
Май 1967 года
Чемпионаты Европы в Турции
Спорт в Турции в 1967 году
Чемпионаты Европы в 1967 году